

Codici 
 ihi – codice ISO 639-3 della lingua ihievbe

Aziende 

 IHI Corporation – multinazionale industriale giapponese

Altro 
 Ihi – divinità egizia